Tuono  – rumore provocato dal fulmine
 Tuono (Gav Williams) – personaggio dei fumetti DC Comics
 Tuono (Anissa Pierce) – personaggio dei fumetti DC Comics
 Aprilia Tuono  – moto stradale naked prodotta dall'Aprilia
 Base Tuono  – installazione dell'Aeronautica Militare posta sul monte Toraro